13-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл с 21 по 26 апреля 1979 года в двух городах Аргентины (Росарио и Санта-Фе) с участием 7 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 7-й раз в своей истории и в 5-й раз подряд выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
7 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп выходят в финальный этап и по круговой системе разыгрывают места с 1-го по 4-е. Учитываются результаты встреч команд между собой на предварительном этапе. По такой же системе места с 5-го по 7-е разыгрывают сборные, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
Санта-Фе

 21 апреля: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:11, 15:6, 15:5); Аргентина — Уругвай 3:0.
 22 апреля: Бразилия — Уругвай 3:0; Аргентина — Парагвай 3:-.
 23 апреля: Парагвай — Уругвай 3:0; Бразилия — Аргентина 3:0 (15:3, 15:5, 15:10).

Группа В 
Росарио

 21 апреля: Перу — Венесуэла 3:0.
 22 апреля: Чили — Венесуэла 3:-.
 23 апреля: Перу — Чили 3:0.

Классификационный раунд 
Санта-Фе
Курсивом выделен результат матча предварительного этапа, пошедший в зачёт классификационного раунда

 25 апреля: Венесуэла — Уругвай 3:-.
 26 апреля: Парагвай — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:10, 15:3).

Финальный этап 
Росарио
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального

 25 апреля: Перу — Аргентина 3:0 (15:4, 15:7, 15:4); Бразилия — Чили 3:0 (15:0, 15:1, 15:1).
 26 апреля: Аргентина — Чили 3:1 (4:15, 15:7, 15:12, 15:4); Перу — Бразилия 3:1 (14:16, 15:8, 15:3, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Лусия Фуэнтес, Аурора Эредия, Сильвия Леон, Кармен Пиментель, Сесилия Тайт, Ана Сесилия, Сесилия Дель Риско, Ракель Чумпитас, Марухия Остоласа, Дели Кордова, Ана Бустиос, Джина Торреальва. Тренер — Пак Ман Бок.

 : Селия Гаритано, Денизе Порто, Элоиза Руз, Фернанда Эмерик, Мария Изабел Салгадо, Элиана Алейшо, Жаклин, Ивонет, Моника, рита, Ангелика, Ленисе Пелузо.

 : Мирта, Марсела, Кристина, Норма, Адриана, Алисия, Эстела, Габриэла,

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1979 год в волейболе